Ротмистровка — название населённых пунктов на Украине:

 Ротмистровка — село в Смелянском районе Черкасской области.
 Ротмистровка — до 1946 г. название села Вербовка в Липовецком районе Винницкой области.